Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Iphis fils d'Alector, roi d'Argos ;
 Iphis, jeune berger qui, désespéré par le mépris d'Anaxarète, se suicida ;
 Iphis fille de Thespios, aimée d'Héraclès;
 Iphis (sœur de Ianthé),  changée en homme avant d'épouser Ianthé, dans l'œuvre Iphis et Ianthé.

L'Iphis (Coenonympha glycerion) est aussi une espèce de lépidoptères, aussi appelée Fadet de la mélique.